Eredivisie (1973/1974) była 18. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół Feyenoord. Tytuł króla strzelców zdobył Willy van der Kuijlen, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 27 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1973 w Holandii
1974 w Holandii